Anonymous (anónimo o anónimos en inglés) hace referencia a varios artículos:

Activismo 
 Anonymous, fenómeno de Internet promotor de diversas acciones de ciberactivismo;

Música 
 Anonymous (banda), de pop rock procedente de Andorra;
 Anonymous (álbum), del grupo musical Tomahawk;
 «Anonymous (canción)», del álbum Special Occasion de Bobby Valentino;

Medieval 
 Anónimo IV, pseudónimo de un escritor especializado en polifonía de la Catedral Notre Dame de París;
 Anonymous 4, cuarteto de voces femeninas a capella de Nueva York;

Cine 
 Anonymous (película), sobre la autoría de las obras de Shakespeare.